Муконин — фамилия; имеет женскую форму Муконина.
 Муконин, Василий Федотович (1932—1990) — инженер-машиностроитель, лауреат Ленинской премии.
 Муконин, Николай Фёдорович (род. 1931) — старший мастер Воронежского механического завода.

См. также 
 Муковнин